Le Tour de Serbie est une course cycliste par étapes serbe. L'épreuve est rentrée dans l'UCI Europe Tour, dans la catégorie 2.2.

Palmarès 

|-
|1939
| August Prosenik
|
|
|-
|1940
| Janez Peternel
|
|
|-
|1941-1962|| colspan="3" align=center| Pas de compétition
|-
|1963
| Jozef Vávra
|
|
|-
|1964
| Jože Valenčić
|
|
|-
|1965
| Radoš Čubrić
|
|
|-
|1966
| Andrej Boltežar
|
|
|-
|1967
| Ryszard Zapała
|
|
|-
|1968
| Jan Vávra
|
|
|-
|1969
| Břetislav Souček
|
|
|-
|1970
| Radoš Čubrić
|
|
|-
|1971
| Cvitko Bilić
|
|
|-
|1972
| Petr Hladík
|
|
|-
|1973
| Cvitko Bilić
|
|
|-
|1974
| Jože Valenčič
|
|
|-
|1975
| Jiří Bartolšic
|
|
|-
|1976
| Jože Valenčič
|
|
|-
|1977
| Drago Frelih
|
|
|-
|1978
| Drago Frelih
|
|
|-
|1979
| František Kundert
|
|
|-
|1980
| Drago Frelih
|
|
|-
|1981
| Bojan Ropret
|
|
|-
|1982
| Dragić Borovićanin
|
|
|-
|1983
| Mladen Lojen
|
|
|-
|1984
| Gorazd Penko
|
|
|-
|1985
| Mikoš Rnjaković
|
|
|-
|1986
| Janez Lampič
|
|
|-
|1987
| Rajko Čubrić
|
|
|-
|1988
| Rajko Čubrić
|
|
|-
|1989
| Robert Šebenik
|
|
|-
|1990
| Mikoš Rnjaković
|
|
|-
|1991
| Mikoš Rnjaković
|
|
|-
|1992
| Zoran Ilić
|
|
|-
|1993
| Andrei Kokorin
|
|
|-
|1994
| Alexei Sivakov
|
|
|-
|1995
| Oleksandr Fedenko
|
|
|-
|1996
| Mikoš Rnjaković
|
|
|-
|1997
| Saša Gajičić
|
|
|-
|1998
| Robert Pintarič
|
|
|-
|1999
| Kjell Carlström
|
|
|-
|2000
| Aleksandar Nikačević
|
|
|-
|2001
| Saša Gajičić
|
|
|-
|2002
| Aleksandar Nikačević
|
|
|-
|2003
| Jacek Walczak
|
|
|-
|2004
| Koji Fukushima
|
|
|-
|2005
| Matija Kvasina
| Hrvoje Miholjević
| Yury Trofimov
|-
|2006
| Ivaïlo Gabrovski
| Yury Trofimov
| Alexander Khatuntsev
|-
|2007
| Matej Stare
| Radoslav Rogina
| Matija Kvasina
|-
|2008
| Matija Kvasina
| Radoslav Rogina
| Eddy Ratti
|-
|2009
| Davide Torosantucci
| Žolt Der
| Ivaïlo Gabrovski
|-
|2010
| Luca Ascani
| Matej Mugerli
| Esad Hasanović
|-
|2011
| Ivan Stević
| Michael Rasmussen
| Matthieu Converset
|-
|2012
| Stefan Schumacher
| Sergey Rudaskov
| Alexander Prishpetniy
|-
|2013
| Ivan Stević
| Piotr Kirpsza
| Patrik Tybor
|-
|2014
| Jarosław Kowalczyk
| Clemens Fankhauser
| Sergey Nikolaev
|-
|2015
| Ivan Savitskiy
| Sergey Pomoshnikov
| Artem Topchanyuk
|-
|2016
| Matej Mugerli
| Alex Turrin
| Matija Kvasina
|-
|2017
| Charalampos Kastrantas
| Luca Chirico
| Anton Ivashkin
|-
|2018
| Nicolás Tivani
| Yauhen Sobal
| Cristian Raileanu
|-
|2019
| Enrico Salvador
| Moran Vermeulen
| Alexandr Ovsyannikov
|-
|2020
| Martin Haring
| Jaime Castrillo
| Emanuel Piaskowy
|-
|2021
| Jean Goubert
| Yauhen Sobal
| Tristan Delacroix
|-
|2022
|  Dawit Yemane
|  Adne van Engelen
|  Elia Carta
|}

Liens externes 
  
 Palmarès du Tour de Serbie sur siteducyclisme.net

Compétition cycliste en Serbie
UCI Europe Tour